

Населені пункти та їхні частини
 Віляново — село в гміні Мельник Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Віляново — село в гміні Каменець Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Віляново — частина села Барвик у гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства

Примітки